Velika nagrada Nemčije 1972 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 30. julija 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 14
| 42:12,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 9
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 14
| + 48,3 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 10
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 14
| + 1:06,7
| 4
| 4
|-
! 4
| 17
|  Howden Ganley
| BRM
| 14
| + 2:20,2
| 18
| 3
|-
! 5
| 5
|  Brian Redman
| McLaren-Ford
| 14
| + 2:35,7
| 19
| 2
|-
! 6
| 11
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 14
| + 2:59,6
| 15
| 1
|-
! 7
| 26
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 14
| + 3:00,1
| 21
|  
|-
! 8
| 28
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 14
| + 5:10,7
| 27
|  
|-
! 9
| 6
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 14
| + 5:20,2
| 13
|  
|-
! 10
| 7
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 14
| + 5:43,7
| 5
|  
|-
! 11
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 13
| Trčenje
| 2
|  
|-
! 12
| 19
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 13
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 13
| 16
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 13
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 14
| 15
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 13
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 15
| 8
|  Chris Amon
| Matra
| 13
| +1 krog
| 8
|  
|-
! NC
| 21
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 11
| Odstop
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 10
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 20
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 10
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 3
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 8
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 8
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 6
| Diferencial
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rolf Stommelen
| March-Ford
| 6
| El. sistem
| 14
|  
|-
! Ods
| 25
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 6
| Puščanje olja
| 23
|  
|-
! Ods
| 23
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 4
| Puščanje olja
| 24
|  
|-
! Ods
| 27
|  Derek Bell
| Tecno
| 4
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 29
|  Dave Charlton
| Lotus-Ford
| 4
| Okvara
| 26
|  
|-
! Ods
| 18
|  Reine Wisell
| BRM
| 3
| Motor
| 17
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jacky Ickx - 7:13.6

Formula 1 sezona 1972
1972